ABR steht für:
 Abellio Rail NRW, Eisenbahnverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen
 Aberdeen (South Dakota), IATA-Code des Flughafens in den USA
 Abortus-Bang-Ringprobe, serologische Untersuchung von Milch
 Provinz Abra, philippinische Provinz (nach ISO 3166-2:PH)
 Agência Brasil, brasilianische Fotoagentur
 Air Contractors, irische Frachtfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Aktive Bürger Rickling, Wählergemeinschaft der Gemeinde Rickling (Schleswig-Holstein, Deutschland)
 Akute Belastungsreaktion
 American Benedictine Revue, Fachzeitschrift (Newark/New Jersey 1950 ff.)
 Antibiotikaresistenz
 Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland
 Appellate Body Report, die Bezeichnung für Entscheidungen des WTO Appellate Body
 Archiv beider Richtungen, 1982 gegründete Künstlergruppe in Stuttgart (René Straub / Harry Walter)
 Area Border Router
 Assam Bengal Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Britisch-Indien
 Associativity-Based Routing Protocol
 Auditory Brainstem Response („akustisch evozierte Hirnstammpotentiale“), siehe Frühe akustisch evozierte Potentiale
 August Burns Red, US-amerikanische Metalcore-Band
 Available Bit Rate, eine Dienstgüteklasse bei der Übertragungstechnik Asynchronous Transfer Mode
 Average Bit Rate, englisch für Durchschnittliche Datenrate, Kompressionsmethode für Audio- und Videodaten

ABr steht für:
 Aufenthaltsbestimmungsrecht, Teilbereich des Sorgerechts

abr steht für:
 abr – amtliches bayerisches Reisebüro, ein in das Deutsche Reisebüro aufgegangenes Unternehmen

Abr. steht für:
 Abréviation (französisch für Abkürzung)

.abr steht für:
 Adobe Brush, Dateiendung von Photoshop-Brush-Dateien

ABR